Александр Ерошин: Ерошин, Александр Матвеевич (1923—2003) — Герой Советского Союза.
 Ерошин, Александр Николаевич (1922― ?) ― советский футболист.